Salavat může být:

 Salavat – ruské město v Baškortostánu
 Salavat Julajev Ufa – ruský hokejový tým z Ufy
 Cena Salavata Julajeva – sovětské a ruské ocenění
 5546 Salavat – asteroid

křestní jména osob
 Salavat Julajev (1754–1800) – baškirský revolucionář, národní hrdina
 Salavat Rachmetov (* 1967) – ruský sportovní lezec žijící v Česku

podobné
 Salava – příjmení